Boeing 377 Stratocruiser («Стратокрузер») — американский четырёхмоторный дальнемагистральный авиалайнер.

Разработка С-97 Stratofreighter 
Когда фирма «Boeing» разработала во время Второй мировой войны свой знаменитый B-29 Superfortress («Суперкрепость»), стало очевидно, что это не просто очень удачный бомбардировщик, но и самолёт, способный дать рождение новому направлению в авиастроении. Вскоре после запуска в строй B-29 ВВС США и компания «Boeing» пришли к договорённости о начале работ над новым транспортным самолётом, и вскоре в небо поднялся C-97 Stratofreighter. В этом самолёте были применены крыло, двигатели и хвостовое оперение от B-50 Superfortress (глубокой модификации B-29), но фюзеляж был спроектирован заново, сохранив обводы фюзеляжа бомбардировщика в нижней части. Получившийся самолёт поражал всех своими невероятными размерами. Несмотря на тупой нос, расчётная скорость у этой машины была такой же, как у B-29. Хотя Stratofreighter был сделан в строгом соответствии со спецификацией военного ведомства и был военным транспортным самолётом, в «Boeing» понимали, что война близится к концу, и стали искать новые применения для этой машины.

Во время службы в ВВС США бомбардировщиков Boeing B-47 Stratojet, для их дозаправки в воздухе были созданы заправщики KC-97, имевшие штангу для дозаправки. Они имели грузовую кабину, большую дверь слева, и могли также перевозить грузы или личный состав. Всего было закуплено 816 этих самолётов. Они имели раздельные топливные системы для питания поршневых двигателей самолёта (бензин) и для заправки реактивных самолётов (керосин). Для увеличения скорости и потолка на самолёт дополнительно ставили два реактивных двигателя J-47.

Разработка и эксплуатация 377 Stratocruiser 

Авиакомпания Pan American World Airways проявила заинтересованность в пассажирском аналоге Stratofreighter, но потребовала переработать его, установив новые двигатели. Получив заверения, что авиакомпания купит новые машины, Боинг переделала самолёт в соответствии с требованиями заказчика, установив, помимо новых двигателей, систему антиобледенения; применила в конструкции новые лёгкие сплавы и переработала хвостовое оперение. Внутреннее пространство было преобразовано в двухпалубный салон с люксовой мебелью и спиральной лестницей, ведущей в бар, расположенный на нижней палубе.

Boeing 377 Stratocruiser совершил свой первый полёт 8 июля 1947 года.

В июне 1946 года авиакомпания Pan American отменила свои заказы на Douglas DC-7, заказав вместо них двадцать 377-х. Первая машина начала полёты 1 апреля 1949 года. На тот момент это был самый большой, самый быстрый и, без сомнения, самый комфортабельный авиалайнер в мире. Вскоре последовали заказы от авиакомпаний Northwest Orient Airlines, American Overseas Airlines, SAS, BOAC и United Air Lines (UAL). Для NOA и UAL самолёты были несколько доработаны; самым заметным изменением была установка прямоугольных окон. Но тем не менее общее число заказанных 377-х ограничилось 56. Основной причиной низкой заинтересованности авиакомпаний в этом интересном самолёте была его сложность в обслуживании и относительная ненадёжность. Часто рейсы отменялись, и самолёт долгое время находился на земле для устранения неполадок.

Stratocruiser в основном использовался на трансатлантических линиях и других международных маршрутах, где требовался сервис первого класса. Эти самолёты прослужили до конца 1950-х, а в начале 1960-х на смену им пришли первые реактивные авиалайнеры. Многие снятые с коммерческих линий машины были переработаны в «Guppy», транспортные самолёты с увеличенным фюзеляжем, которые использовались для перевозки деталей ракет и других крупногабаритных грузов. Остальные использовались в ВВС Израиля в качестве транспортных самолётов.

Лётно-технические характеристики

Аварии и катастрофы 
За время эксплуатации было потеряно 11 самолётов

См. также 
 Douglas DC-7
 Lockheed L-188 Electra
 Lockheed Constellation
 Lockheed L-1049 Super Constellation
 Ту-70

Примечания

Источники 
 Описание самолёта на сайте «Уголок неба».

Двухпалубные самолёты